Александр Гаврилович Эндюковский (1901 — ум. 1938) — советский лингвист, специалист по мордовским и саамским языкам. Автор первого в России саамского букваря на основе кириллицы (1937). В 1938 году  умер в тюрьме .реабилитирован 1954г



Биография 

В начале своей научной карьеры Эндюковский занимался мордовским языком, его первые публикации посвящены мордовскому языку и мордовской литературе.

В 1930 году он защитил диссертацию, после чего работал в качестве научного сотрудника и преподавателя в Институте народов Севера в Ленинграде, принимал участие в экспедициях на Кольский полуостров, собирал саамский фольклор.

Эндюковский вместе с Захарием Черняковым сыграл ведущую роль в создании письменности для саамских языков в Советском Союзе. Черняков в 1933 году составил и издал первый в России саамский букварь на основе латиницы, а также перевел на саамский язык ряд учебников с русского языка, однако через два года букварь был изъят как «политически вредный». Эндюковский также говорил о «досадных и вредных ошибках» в букваре Чернякова. В 1936 году он составил новый саамский букварь, на основе кириллицы, который был издан в 1937 году, однако апробацию в школе этот учебник пройти не успел.

В 1938 году Эндюковский был арестован вместе с другими преподавателями Института народов Севера, в том числе Черняковым, по делу о так называемом «Саамском заговоре»; был обвинён в подготовке вооружённого восстания. По версии следователей, Эндюковский вместе с Черняковым и этнографом из Мурманска Василием Кондратьевичем Алымовым стояли во главе некой «Саамской националистической повстанческой диверсионно-вредительской организации». Эта организация была, якобы, связана, как с Западом (в том числе с теми кругами Финляндии, которые поддерживали идею создания Великой Финляндии, в состав которой были бы включены Восточная Карелия и Кольский полуостров), так и с так называемым «Карельским центром», якобы возглавляемым Эдвардом Гюллингом и Густавом Ровио, бывшими руководителями Карельской АССР.

В октябре 1938 году Александр Гаврилович Эндюковский умер в тюрьме. Позже был реабилитирован.

Публикации 
 К вопросу о русских заимствованиях в мордовском языке. // Учёные записки Саратовского Университета, 1930, 8:3, С. 55—112
 Сюжет Тристана и Исольды в мордовском фольклоре. // Тристан и Исольда. — Л., 1932, С. 227—260
 Краткий отчет о результатах командировки в Мурманский округ по изучению кильдинского диалекта саамского (лопарского) языка. // Материалы по развитию языков и письменности народов Севера в Мурманском округе. — 1934, С. 11—12
 Kniga logkəm guejka. Ленинград, 1934.
 Саамский (лопарский) язык. // Языки и письменность самоедских и финно-угорских народов, ред. Г. Н. Прокофьев. Ч. 1. — М.—Л.: Учпедгиз, 1937. С. 125—162
 Саамская литература. // Литературная энциклопедия, в 11 томах. — М., 1937 — С. 468
 Саамский язык. // Литературная энциклопедия, в 11 томах. — М., 1937 — С. 469
 Саамь букваррь. — Л., 1937.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Исследователи саамских языков
Лингвисты СССР
Репрессированные в СССР
Преподаватели Института народов Севера